Pluskawa (Przeginia) – potok, dopływ Stradomki
 Pluskawa – potok, dopływ Skrody
 Pluskawa – struga, dopływ Małej Ślęży